Plusieurs membres de la famille royale de Roumanie ont porté le prénom d'Élisabeth :
 La reine Élisabeth de Roumanie (1843-1916), née princesse de Wied, qui est parfois connue sous le nom de plume de « Carmen Sylva » ;
 La princesse Élisabeth de Roumanie (1894-1956), devenue reine des Hellènes (petite-nièce de la précédente).

Homonymie dynastique